Спороци́ста (от  — посев и  — пузырь):
 Спороциста (споровики) — стадия развития некоторых паразитических одноклеточных организмов из типа споровиков;
 Материнская спороциста — стадия жизненного цикла плоских червей из класса дигенетических сосальщиков (паразитическая стадия первого партеногенетического поколения).
 Дочерняя спороциста — стадия жизненного цикла плоских червей из класса дигенетических сосальщиков (наряду с редиями — одна из морфологических разновидностей второго партеногенетического поколения).